

Astronomia 
 4450 Pan – asteroide near-Earth
 Pan – cratere di Amaltea
 Pan, antico nome di Carme – satellite di Giove
 Pan – satellite naturale di Saturno

Chimica 
 PAN – 1-(2-piridilazo)-2-naftolo, un indicatore chimico
 PAN – perossiacetilnitrato, composto chimico irritante presenti nello smog fotochimico
 PAN – poliacrilonitrile, polimero

Codici 
 PAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pattani (Thailandia)
 PAN – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Pantelleria, radioassistenze per la navigazione aerea
 pan – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua punjabi
 PAN – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Panama

Film
Pán – film di Pál Fejös (1920)
Pan – film di Harald Schwenzen (1922)
Pan – film di Olaf Fjord e Josef Rovenský (1937)
Pan – film di George Moorse (1973)
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è (Pan) – film di Joe Wright (2015)

Editoria
 Pan – rivista letteraria italiana
 Pan – rivista tedesca
 Pan Books – casa editrice inglese
 Pan Editrice – casa editrice italiana fondata a Milano e dismessa nel 1982
 Pan Libri – casa editrice italiana

Letteratura 
 Pan – romanzo del Premio Nobel norvegese Knut Hamsun
 Pan – romanzo di Francesco Dimitri del 2008
 Peter Pan – personaggio fantastico creato dal commediografo inglese J. M. Barrie

Persone 
 Péter Pan (1897-1918) – militare austro-ungarico
 Rebecca Pan (1931) – cantante e attrice cinese
 Wilber Pan (1980) – cantante, attore e conduttore televisivo taiwanese
 Pan Feihong (1989) – canottiera cinese
 Pan Jin-yu (1914-2010) – donna taiwanese, ultima parlante della lingua pazeh
 Pan Wei (1978) – ex cestista cinese
 Pan Yi (1973) – ex calciatore cinese
 Pan Yuliang (1899-1977) – artista e pittrice cinese

Prefisso 

 Pan è un prefisso derivato dal greco πᾶν che significa "il tutto" o "la totalità" o "ogni membro" di un gruppo
 tutte le pagine inizianti con "pan", molte, ma non tutte, usano il prefisso "pan"

Sigle 
 Palazzo delle Arti di Napoli – museo italiano
 Partido Acción Nacional – partito politico messicano
 Partido Autonomista Nacional – partito politico argentino
 Partido de Avanzada Nacional – partito politico guatemalteco
 Partido dos Aposentados da Nação – partito politico brasiliano
Pattuglia Acrobatica Nazionale –  313º Gruppo addestramento acrobatico o Frecce Tricolori
 Primary Account Number – Numero di Conto Principale
 Personal Area Network – tipologia di rete informatica

Altro 
 Pan – divinità della mitologia greca
 Pan – genere di scimmie antropomorfe a cui appartengono il bonobo e lo scimpanzé
 Pan – gruppo musicale turco
 Pan – personaggio del manga Dragon Ball
 Pan – marchio di supermercati
 PAN virtuale – numero di carta di credito virtuale da utilizzare per una sola transazione o per un importo specifico limitato, al posto del vero numero stampato sulla carta di credito

Altri progetti